Der Begriff Stimmhorn bezeichnet
 Stimmhorn (Orgel), ein Werkzeug zum Stimmen von Orgelpfeifen
 Stimmhorn (Band), eine Schweizer Band